Renneville ist

der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:
Renneville (Ardennes) im Département Ardennes
Renneville (Eure) im Département Eure
Renneville (Haute-Garonne) im Département Haute-Garonne

der Name des Autors
René Auguste Constantin de Renneville (1650–1723), französischer Autor und Gefangener in der Bastille

Siehe auch:
 Renville